Nó utilizado muitas vezes na história para enforcamentos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o enforcamento com o uso deste nó tem como objetivo o destroncamento da coluna cervical e, por conseguinte, a ruptura de seu sistema nervoso e não o simples estrangulamento. A parte rígida deste nó, composto normalmente por 7 espiras apertadas em torno da própria corda, serve como alavanca, promovendo uma morte indolor e evitando que esta ocorra pelo sufocamento do condenado. No momento da execução, esta "haste" deve estar posicionada no pescoço do condenado, próximo a glote de forma que sua outra extremidade seja apontada em direção ao solo. Desta forma, no momento da queda, o nó tende a girar para cima, em direção a nuca do condenado, promovendo a torção necessária para que a execução ocorra com sucesso.

Ver também 
 Nó
 Lista de nós
 Marinharia
 Garrote

Forca
Escalada
Náutica
Asfixia